л’Алькерия-д’Аснар (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комтат. Занимает площадь 1,08 км². Население — 455 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de L’Alqueria d’Asnar
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 L’Alqueria d’Asnar en el Registro de Entidades Locales de la Comunidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Аликанте